Louis-Antoine Beaunier (1779-1835), ingénieur français ;
 Stanislas Beaunier (1781-1853), naturaliste français ;
 Firmin-Hippolyte Beaunier (1782-1867), peintre français.
 André Beaunier (1869-1925), romancier et critique littéraire français.